Ali Öztürk ist der Name folgender Personen:

* Ali Öztürk (Fußballspieler, April 1987) (* 1987), türkischer Fußballspieler (Balıkesirspor)
 Ali Öztürk (Fußballspieler, Juli 1987) (* 1987), türkischer Fußballspieler (İskenderunspor 1967)
 Ali Osman Öztürk (* 1960), türkischer Volkskundler